Taylor Fry (Los Angeles, 1 de Agosto de 1981) é uma atriz estadunidense, mais conhecida por interpretar Lucy McClane no filme Die Hard, e Phoebe Hartman na série de televisão Kirk.

Filmografia

Televisão 
 1995 Kirk como Phoebe Hartman
 1994 The Good Life como Jennifer
 1992 Roseanne como Nicole
 1992 Herman's Head como Suzie
 1992 Get a Life como Amy Potter
 1990 Hunter como Amanda Lydell
 1989 Just the Ten of Us como Marie
 1989 Nightingales como Megan Sullivan

Cinema 
 1995 A Little Princess como Lavinia
 1994 North (filme) como Zoe
 1988 Die Hard como Lucy McClane

Ligações externas 

 
 

 
 
|}

Fry, Taylor